Kaliña en Lokono Inheemsen Beneden Marowijne, Surinaamse pressiegroep
 Klim (plaats), plaats in Denemarken
 Klim (parochie), parochie in Denemarken

Personen
 Michael Klim, Australisch zwemmer
 Romuald Klim, Wit-Russisch kogelslingeraar